La Mauvaise Réputation peut faire référence à :
 La Mauvaise Réputation (1952), une chanson de Georges Brassens ;
 La Mauvaise Réputation (1952), un album de Georges Brassens ;
 La Mauvaise Réputation (2002), épisode de la série française Sous le soleil (saison 7, ép. 19) ;
 La Mauvaise Réputation (2017), film dramatique germano-suédo-norvégien de la réalisatrice Iram Haq.

Voir aussi 
 Brassens, la mauvaise réputation (2011), téléfilm français de Gérard Marx ;
 « Cette mauvaise réputation... » (1993), livre de Guy Debord ;
 Réputation.